

Canada 
 Lac La Loche, situé en Saskatchewan
 Lac la Loche, situé en Abitibi-Témiscamingue (Québec)
 Lac la Loche, situé au Saguenay–Lac-Saint-Jean (Québec)
 Lac la Loche, situé sur la Côte-Nord (Québec)